In 2006 zijn er in Mexico meerdere verkiezingen:
 Mexicaanse algemene verkiezingen 2006: Verkiezingen voor de president, Kamer van Afgevaardigden (Mexico) en Kamer van Senatoren.
 Mexicaanse verkiezingen van het Federaal District 2006: Verkiezingen voor de jefe de gobierno, wetgevende vergadering en de 16 districtshoofden in het Federaal District.
 Mexicaanse gouverneursverkiezingen 2006: Verkiezingen voor gouverneurs in een aantal staten.